Viviana Meyer Montenegro de San Román, (Viviana Meyer) - (megszemélyesítője: Nailea Norvind) Juan Miguel San Román első felesége az  Árva angyal című televíziós sorozatban.

A szereplő élete

Viviana, Juan Miguel első felesége akivel van egy kislányuk, Mayita. Viviana, J. Miguel-lel együtt lezuhannak a siklórepülővel a Bahamák felé tartva. Mindketten túlélik a balesetet, de Viviana elszökik a baleset színhelyéről, hogy nyugodtan élhesse életét J. Miguel nélkül és hogy izgalmakkal teli kalandokban lehessen része. Viviana-nak a J. Miguel nélküli élete során szeretője lesz, aki meglopja őt és bántalmazza, ezért végez a férfival. Utazgatásai során kevés pénze marad, ezért meglátogatja barátnőjét Madridban, mert tudja, hogy ott úgy is szívesen látják. A Madridban töltött idő alatt megpróbálja megmérgezni barátnőjét (orvosságokkal) és elcsábítani annak férjét, utóbbit több-kevesebb sikerrel, hiszen a férfi nem akarja elhagyni családját. Miután minden kiderül Viviana-nak távoznia kell, ezért visszatér Mexikóvárosba, ahol férje, Juan Miguel egy pszichiátriai osztályon talál rá halottnak hitt feleségére. Az ott dolgozó orvosok észrevételei alapján Viviana-nak teljes amnéziája van, ezért J. Miguel elektrosokkal kezeli feleségét, akinél javulást lát, majd haza viszi otthonukba. Viviana, Estefanía-val folytatott beszélgetése során elszólja magát, majd bevallja Estefanía-nak, hogy nem is amnéziás és hogy az egészet azért tervelte ki, hogy visszahódítsa férjét, J. Miguelt. Viviana szövetkezik Estefanía-val, Marichuy gyerekének elrablásában. Juan Miguel, Viviana féltékenysége során egyre kevésbé hisz a mesében, hogy felesége amnéziás, ezért egy nap a tudta nélkül Viviana a hipnózis során mindent bevall férjének, miközben azt már megtette édesanyjának is. J. Miguel azonnal távozásra szólítja feleségét, de a nő a legkevésbé sem hajlandó erre, mivel terhes J. Miguel-től. J. Miguel megengedi, hogy felesége továbbra is a házban lakhasson és fátylat borít a múltra a gyerekük érdekében. Viviana egyre többször terrorizálja a számára legkevésbé sem szimpatikus skizofrén Blanca-t. Egyik nap a nevelőnő ruhái közt turkálva Viviana találkozik Yvette-el aki nem más, mint a skizofrén állapotba került Blanca, akiről meggyőződése, hogy férje szeretője ezért elkezd hadonászni egy késsel, amiből később egy nagy dulakodás lesz, ahol Yvette a skizofrén állapotban lévő Blanca leszúrja Viviana-t, aki rögtön meg is hal. Halála után kiderül, hogy valójában nem is volt terhes.

Filmszereplők